Первая лига 2013/2014 () — 51-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 17 августа 2013 года и закончился 18 мая 2014 года. В чемпионате приняли участие 19 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
Первая лига Турции 2013/14 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2013/14 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2013/14 на сайте rsssf.com 

2013/2014
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2013 году
Спорт в Турции в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014